Див. 

Єлизавета Нілова: 
 Нілова Єлизавета Олексіївна (. 1985) — російська актриса.
 Нілова Єлизавета Іванівна — радянський господарський, державний і політичний діяч, Герой Соціалістичної Праці.
Сторінки зі списками однофамільців-тезок